Trudowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Trudowoje/Трудовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Trudowe (Saky)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Trudowe (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Trudowe (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Trudowe (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Trudowe (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Trudowe (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Trudowe (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Trudowe (Stryj)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Trudowe (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Trudowe (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Trudowe (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kilija, siehe Trudowe (Kilija)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Siedlungsgemeinde Bilmak, siehe Trudowe (Polohy, Bilmak)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak, siehe Trudowe (Polohy, Tokmak)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Trudowe (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Trudowe (Putywl)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky, siehe Trudowe (Ripky)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Landgemeinde Semeniwka, siehe Trudowe (Melitopol, Semeniwka)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Trudowe (Saporischschja)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka, siehe Trudowe (Melitopol, Jakymiwka)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka, siehe Trudowe (Pischtschanka)

Siehe auch:
 Trudowoje